Бураков Анатолій Віссаріонович — український археолог.
 Бураков Віктор Володимирович — український легкоатлет.
 Бураков Олег Андрійович (1991—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.